Miejscowości w USA:
 Loami – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
Gminy w USA:
 Loami (ang. Loami Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon